La jaula de oro – telenovela messicana del 1997
 La gabbia dorata (La jaula de oro) – film del 2013 diretto da Diego Quemada-Diez